Le Flettner Fl 282 Kolibri ou "Kolibri", un hélicoptère militaire.
 Le 2mm Kolibri, une des plus petites armes de poing au monde à cartouche à percussion centrale, inventée par Franz Pfannl, un horloger autrichien.
 Kolibri, un jeu vidéo sur 32X.
 Logiciel : KolibriOS
 le théâtre Kolibri, théatre hongrois.